Лабатю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Лабатю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Лабатю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї